Krapp ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Krapp (* 1940), deutscher Erziehungswissenschaftler und Pädagogischer Psychologe
 Annemarie Krapp (1924–1993?), deutsche Schriftstellerin
 Clemens-August Krapp (* 1938), deutscher Politiker
 Edgar Krapp (* 1947), deutscher Organist und Hochschullehrer
 Herbert J. Krapp (1887–1973), US-amerikanischer Architekt
 Johann Georg Becker-Krapp (1871/1872–1956), deutscher Buchhändler und Heimatforscher
 Lorenz Krapp (1882–1947), deutscher Jurist, Dichter und Politiker
 Michael Krapp (* 1944), deutscher Politiker
 Otto Krapp (1903–1996), deutscher Jurist und Politiker (Zentrum)
 Peter Krapp (* 1970), deutsch-US-amerikanischer Medien- und Kulturwissenschaftler und Übersetzer
 Thilo Krapp (* 1975), deutscher Kinderbuchautor, Illustrator und Comiczeichner
 Wolfgang Krapp (* 1933), deutscher Generalmajor der Volkspolizei

Krapp steht für

 Krapp’s Last Tape, Originaltitel von Das letzte Band, Theaterstück von Samuel Beckett (1958)
 Färberkrapp, Pflanzenart

Siehe auch:
 Nachtkrapp
 Krabb
 Grap
 Krappscher Turm, denkmalgeschützter Turm der historischen Stadtbefestigung in Aschersleben in Sachsen-Anhalt